Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Henri Kontinen e John Peers con il punteggio di 4–6, 3–6.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)
  Henri Kontinen /  John Peers (campioni)

 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)
 Jamie Murray /  Bruno Soares (finale)

Qualificati 
  Daniel Nestor /  Denis Shapovalov (primo turno)

Lucky loser
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (secondo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (primo turno, lucky loser)

 Marcelo Demoliner /  Leonardo Mayer (primo turno)

Qualificati 
  Daniel Nestor /  Denis Shapovalov

Lucky loser
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (primo turno, lucky loser)

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Fever-Tree Championships 2018